'''The Messenger kan syfta på:

The Messenger (film) – en amerikansk film från 2009
The Messenger (skulptur) – en skulptur i Plymouth i Storbitannien